Систе́ма футбо́льных лиг Росси́и состоит из четырёх уровней и управляется тремя организациями: Российской премьер-лигой, Футбольной национальной лигой (1-й и 2-й дивизионы) и межрегиональными объединениями. Курирует турниры и отвечает за общую организацию соревнований в стране Российский футбольный союз.

Общие положения 
 России (турнир, в котором ежегодно определяется чемпион России) проводится в высшем дивизионе (РПЛ, ранее — Высшая лига, Высший дивизион, РФПЛ).

Соревнования в более низших дивизионах (Первая лига; Вторая лига; а в 1994—1997 годах ещё и Третья лига) относятся к Первенству России в структуре профессиональных (нелюбительских) соревнований (команд мастеров), и в них определяются победители соответствующих турниров, получающие, в соответствии с принципами ротации между лигами, возможность повыситься в классе, то есть перейти в более высокий дивизион.

Третий и четвёртый дивизионы представляют собой соревнования непрофессиональных (любительских) клубов (третий дивизион — полупрофессиональный). Пополнение профессиональных лиг/дивизионов осуществляется главным образом по принципам соответствия финансовым и инфраструктурным требованиям, предъявляемых клубам-претендентам (для этого необязательно быть клубом III или IV дивизиона; в частности, стали нередки случаи, когда, например, создаваемый «с нуля» клуб сразу заявляется в профессиональную лигу, в этом случае, согласно введённой РФС норме, клубу необходимо внести сумму в 10 миллионов рублей). Решения о включении клуба в число участников профессиональных соревнований принимаются специальной комиссией РФС. Зачастую победители третьего дивизиона не переходят уровнем выше из-за несоответствия этим требованиям, как правило, отсутствуют сами попытки и намерения, в виду адекватной оценки собственных возможностей, выражающейся, прежде всего, в понимании отсутствия финансирования на должном (требуемом) уровне.

Эволюция структуры общенациональных футбольных лиг России

Эволюция организаторов дивизионов

Текущая структура 

* Примечания.
 До 2004 года соревнования в зонах «Москва» и «Московская область» входили в ведение МРО Центр.
 С 2012 года соревнования в Дивизионе «А» зоны «Москва» относятся к III дивизиону, соревнования в Дивизионе «Б» зоны «Москва» относятся к Четвёртому дивизиону, ранее дивизионы/группы «А» и «Б» были равнозначны и относились к III дивизиону.

Вне структуры лиг 
 М-Лига (молодёжное первенство, в 2001—2008 годах — турнир дублёров) в систему профессиональных лиг не входит, являясь обособленным турниром. До 2001 года дублирующие составы клубов имели возможность участвовать в зональных турнирах низшего профессионального уровня (Вторая и Третья лиги ПФЛ) без права перехода в вышестоящий дивизион. В дальнейшем появилась практика создания клубами РФПЛ и ФНЛ вторых команд на базе молодёжных команд/дублей, которые включались в соревнования Второго дивизиона, и при условии выступления первой команды в высшем дивизионе, вторым командам стало предоставляться возможность подниматься из второго дивизиона (Первенство ПФЛ) в первый (Первенство ФНЛ); примеры — «Зенит-2», «Спартак-2», при наличии у «Спартака» и «Зенита» параллельно ещё и молодёжных команд, участвующих в Молодёжном первенстве. С сезона-2020/21 в молодёжное первенство могут включаться и другие команды — не только клубов премьер-лиги.
 Юношеская футбольная лига создана в апреле 2019 года. В сезоне-2019/20 ЮФЛ участвовали команды (преимущественно из игроков 2002 года рождения) 12 сильнейших академий страны: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Чертаново», «Строгино» (все — Москва), «Мастер-Сатурн» (Московская область), «Зенит», СШОР «Зенит» (оба — Санкт-Петербург), «Краснодар» (Краснодар), «Рубин» (Казань) и «Академия Коноплева» (Самарская область). Победитель ЮФЛ получил право представлять Россию в Юношескую лигу УЕФА. В сезоне-2020/21 в соревновании, которое проводится в двух лигах (U-17 и U-16), играют команды 14 академий двух возрастных категорий.

Примечания 

Футбол в России
Россия